

Football americano
Dallas Texans (NFL), squadra della National Football League che disputò la stagione . 
Dallas Texans (AFL), squadra della American Football League che disputò le stagioni 1960-1962 e che poi cambiò denominazione in Kansas City Chiefs.
Dallas Texans (Arena), squadra della Arena Football League che disputò le stagioni 1990-1993.
Houston Texans, squadra della National Football League.

Hockey su ghiaccio
Dallas Texans (AHA), squadra della American Hockey Association (1926-1942) che disputò le stagioni 1941-42
Dallas Texans (USHL), squadra della United States Hockey League che disputò le stagioni 1945-1949